Yang Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yang He (vattendrag i Kina, Hebei, lat 39,78, long 119,41), 
 Yang He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 
 Fuyang He, vattendrag, Hebei, 
 Yang He (vattendrag i Kina, Hebei, lat 40,40, long 115,30), 
 Raoyang He (vattendrag i Kina, lat 41,22, long 122,20), Liaoning, 
 Qingshui He (vattendrag i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar